L'Hôpital est un nom propre.

Sciences et techniques

Mathématiques 
 La règle (ou le théorème) de L'Hôpital permet de calculer la valeur de la limite d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur tendent tous deux vers zéro.

Culture et société

Cinéma 

 L'Hôpital (film) (The Hospital), un film (comédie dramatique) réalisé par Arthur Hiller en 1971 ;
 L'Hôpital, un court-métrage réalisé par Krzysztof Kieślowski en 1976 ;
 L'Hôpital (série télévisée), une série télévisée diffusée sur TF1 en 2007 ;
 L'Hôpital et ses fantômes, une série télévisée danoise, créée par Lars von Trier et diffusée entre le  et 1997 sur le réseau DR1.

Littérature 
 L'Hôpital (roman) est un roman d'Alphonse Boudard.

Patronyme 
 Guillaume de L'Hôpital (1661-1704), un mathématicien français, notamment connu pour la règle de L'Hôpital ; il est apparenté à Michel de L'Hôpital (ou de L'Hospital) ;
 Michel de L'Hôpital (1503 ou 1507-1573), plus souvent orthographié « de L'Hospital », un écrivain et homme politique du  ;
 Pierre de L'Hôpital, (mort en 1444), sénéchal de Rennes, procureur et juge universel de Bretagne, président au Parlement des Grands jours de Bretagne.

Toponyme 

 L'Hôpital, une commune de la Moselle ;
 L'Hôpital, une ancienne commune du Jura, aujourd'hui intégrée à Aromas ;
 L'Hôpital, une ancienne commune réunie à la commune de Conflans en 1836 pour former la commune  d'Albertville aujourd'hui située dans le département de la Savoie, en Rhône-Alpes ;
 L'Hôpital-Camfrout, nom d'usage d'Hôpital-Camfrout, une commune du Finistère ;
 L'Hôpital-d'Orion, une commune des Pyrénées-Atlantiques ;
 L'Hôpital-de-Bouillé-et-Saint-Gilles, une ancienne commune de Maine-et-Loire ;
 L'Hôpital-du-Grosbois, une commune du Doubs ;
 L'Hôpital-le-Grand, une commune de la Loire ;
 L'Hôpital-le-Mercier, une commune de Saône-et-Loire ;
 L'Hôpital-sous-Rochefort, une commune de la Loire ;
 Grayan-et-l'Hôpital, une commune de la Gironde ;
 Grugé-l'Hôpital, une commune de Maine-et-Loire ;
 Nesle-l'Hôpital, une commune de la Somme ;
 Neuilly-l'Hôpital, une commune de la Somme ;
 Paris-l'Hôpital, une commune de Saône-et-Loire ;
 Rosnay-l'Hôpital, une commune de l'Aube ;
 Saulgé-l'Hôpital, une commune de Maine-et-Loire ;
 Villers-l'Hôpital, une commune du Pas-de-Calais.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France